Autor puede referirse a:

 Autor, de una obra artística, científica, etc.
 Autor (Literatura), como creador de una obra escrita.
 Autor (teatro siglo de oro), como director de una compañía, en el Siglo de Oro español.
 Autor de cómic, creador de historietas.
  Teoría de autor, cine movimiento teórico de la crítica cinematográfica
  Cine de autor , género cinematográfico en el cual el director tiene un papel preponderante al basarse normalmente en un guion propio

Derecho 
 Autor (Derecho penal), contemplado en el Derecho penal como el principal responsable en la comisión de un delito.
 Derecho de autor, derechos comerciales de autoría.

Otros 
 Autor de nombre científico, en las nomenclaturas de taxones.